Hymne til Friheden kan være flere musikstykker:

Hymn to Freedom – en melodi komponeret af Oscar Peterson
Ύμνος προς την Ελευθερίαν – den græske nationalmelodi